Европейский отборочный турнир к чемпионату мира по международным шашкам 2012 года () проходил в Корбахе с 22 по 30 ноября. Разыгрывалось 11 путевок на WK 2013 в Уфе. При этом отбор шел по принципу не более двух человек от одной страны.

Среди 24 участников из 10 стран — 8 мгр (GMI), 4 мм (MI), 6 мастеров ФМЖД (MF).  Главный судья Leszek Lysakowski.
Швейцарская система, 9 туров.

По итогам 9 туров разница между 1-м и 13 местом  - 1 очко.

Примечания

Ссылки 
http://64-100.com/challenge-europe-2012-100 

http://www.chessarbiter.com/turnieje_warcaby/2012/f_3767/ 

Спорт в Корбахе
2012 год в шашках